Adobe – tipo di mattone
 Adobe – azienda informatica attiva nei settori del desktop publishing e della computer grafica